Трайбл:
 Трайбл — импровизационное танцевальное направление.
 «Трайбл» — название, использовавшееся в разное время для нескольких типов эскадренных миноносцев.